Wesmael kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred Wesmael (botaniker)
 Constantin Wesmael (zoolog)

Robotskapade auktorsförkortningar